In matematica e fisica, un sistema di coordinate è l'ennupla delle coordinate utilizzate per individuare la posizione di un oggetto nello spazio:
Coordinate cartesiane
Coordinate curvilinee
Coordinate ellittiche
Coordinate generalizzate
Coordinate parabolico cilindriche
Coordinate polari

 In fisica:
 Coordinate chilometriche
 Coordinate celesti
 Coordinate termodinamiche – grandezze della termodinamica
 In geografia:
 Coordinate geografiche
 In ragioneria:
 Coordinate bancarie